Alexis Jordan kan syfta på:

* Alexis Jordan (1814–1897), fransk botaniker
 Alexis Jordan (född 1992), amerikansk sångerska